AGD peut faire référence à :
  ;
 Administration générale des douanes.